La Class 171 Turbostar est un autorail Diesel construit par Bombardier à  en Angleterre.

Les Class 171 circulent dans les régions du sud du réseau ferroviaire britannique, desservant London Bridge à Uckfield et Brighton à Ashford International, ces routes étant non électrifiées entre Hurst Green Junction et Uckfield and Ore et Ashford International, respectivement.

La Class 171 fait partie de la famille des trains turbostars qui comporte également les Classes 168, 170 et 172.

En 2018, toute la flotte est exploitée par Govia Thameslink Railway pour les services de Southern.

Exploitation 

Southern (anciennement South Central) a acquis une flotte initiale de six voitures de classe 171/7 et de deux voitures de classe 171/8 à deux voitures, afin de remplacer sa flotte vieillissante de Class 205 et de Class 207.

Les premières unités ont été introduites en 2003 sur la ligne Marshlink d'Ashford à Hastings (maintenant plus loin à Brighton). Les services de la branche Oxted à Uckfield de la ligne Oxted ont ensuite été transférés à l'exploitation de Turbostar.  Les services de London Bridge à Uckfield sont passés à l'exploitation de Turbostar à la fin de 2004.

Le service Ashford-Brighton, ainsi que les services de navette Ashford-Rye et Ashford-Hastings en période de pointe, sont presque toujours assurés par la classe 171/7 à deux voitures ; les unités de classe 171/8 à quatre voitures apparaissent occasionnellement sur la route lors d'événements spéciaux tels que les célébrations du feu de joie de Rye.

Les services Uckfield-London Bridge et Uckfield-Oxted utilisent les deux wagons et les quatre wagons. Ces unités sont souvent couplées ensemble, formant des trains de 6 voitures, 8 voitures ou 10 voitures à la suite des extensions de plate-forme dans les stations de la ligne Uckfield.

Description 

Afin de permettre à leurs Turbostars d'être couplés avec leurs Electrostars dans des mesures d'urgence South Central, rebaptisée depuis avril 2004 en tant que Southern Railway, convertissent leurs unités de Class 170 en coupleurs Dellner, date à laquelle elles sont renommées Classe 171/7 pour les 2 voitures et 171/8 pour les 4 voitures. Cette nouvelle désignation peut également être la solution à une énigme de numérotation potentielle. Southern a gagné l'unité 170 392 de South West Trains. Le coupleur de cet appareil a également été changé pour le type Dellner. L'unité a été renommée et renumérotée de 170 392 à 171 730. Cette unité a été livrée avec une livrée Southern et le numéro 170 727 (parce que SWT en avait besoin et il était moins cher de placer une autre unité sur l'ordre Southern que de passer une nouvelle commande). Il n'a jamais fonctionné sous cette forme et a été transféré à South West Trains où il est devenu 170 392.

Les Classes 171 ont principalement des sièges de classe standard plus neuf sièges de première classe sur deux voitures ou 18 sur quatre voitures;  tous les sièges de première classe sont inclinables et disposent de prises de courant adjacentes aux sièges.

L'allocation des places standard-classe inclut cinq sièges rabattables grandeur nature dans la région par la toilette universelle sur le véhicule de DMOCL (W). Avec ces sièges rabattus, il y a de la place pour les utilisateurs de fauteuils roulants et les vélos.  Chaque zone du vestibule des portes passagers comporte également deux sièges rabattables.

Services assurés 
En 2018 les 20 rames Diesel 171 circule sur le réseau Sud Britannique en effectuant des services pour Southern sur la Oxted Line et la Marshlink Line.

Trains remplacés 
Les Class 171 Turbostars ont remplacé les unités suivante :

Diagramme de la flotte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Autorail
 Bombardier (entreprise)

Liens externes 
 

Automotrice